О́скар Штра́ус (, 6 марта 1870, Вена — 11 января 1954, Бад-Ишль) — австрийский композитор, получивший известность благодаря своим опереттам (венской школы), музыке к кинофильмам и многочисленным песням. Почти однофамилец, но не родственник Иоганна Штрауса (последняя буква в немецком написании фамилии у них различается).

Биография 
Оскар Штраус родился в Вене в еврейской семье. В 6 лет остался без отца, заботу о мальчике взял на себя дядя по матери. Ещё в детстве тянулся к музыке и сам пробовал сочинять.

Учился музыке в Берлине у Макса Бруха. По окончании обучения некоторое время работал дирижёром оркестра в Берлине, Брно и других городах.

Поставленная в 1894 году комическая опера «Кордовский мудрец» большого успеха не имела.

В 1898 году Иоганн Штраус (сын) посоветовал Оскару заняться театральной музыкой.

С 1900 года работал капельмейстером в берлинском кабаре «Юбербреттл». Его песни распевали в Берлине. Вскоре Оскар Штраус решил вернуться в Вену и серьёзно заняться композицией.

В 1904 году была поставлена первая оперетта Оскара Штрауса, «Весёлые нибелунги», — пародия на Рихарда Вагнера. За ней в 1900-е годы последовал ряд других оперетт, из которых огромную международную популярность заслужили «Грёзы о вальсе» и «Шоколадный солдатик». Оскар Штраус в эти годы был единственным реальным соперником Легара.

В 1919 году вновь переехал в Берлин, работает дирижёром. Из оперетт этого периода стала очень популярной «Последний вальс».

В 1930-е годы совершил поездку в Голливуд, где писал музыку к фильмам.

Разгул нацизма в Германии заставил Оскара Штрауса переехать в Вену. Но вскоре, после аншлюса Австрии и начала гонений на евреев, он снова вынужден эмигрировать — сначала в Париж, а затем — в США.

По окончании войны вернулся в Европу и поселился в городке Бад-Ишль, близ Зальцбурга, где и провёл последние годы.

Творчество 
За свою долгую жизнь Оскар Штраус написал два десятка оперетт, два балета, несколько опер, около 500 песен, множество танцев и других оркестровых произведений. Работал также в области хоровой и камерной музыки.

Оперетты 

 Весёлые нибелунги (Die lustigen Nibelungen, 1904)
 Zur indischen Witwe — 1905
 Медовый месяц Хугдитриха (Hugdietrichs Brautfahrt, 1906)
 Грёзы о вальсе (Ein Walzertraum, 1907)
 Шоколадный солдатик (Der tapfere Soldat, 1908, по пьесе Бернарда Шоу)
 Диди (Didi, 1908)
 Das Tal der Liebe — 1909
 Mein junger Herr (My Son John) — 1910
 Храбрый Кассиан (Der tapfere Cassian, 1912)
 Вена танцует (The Dancing Viennese, 1912)
 Love and Laughter — 1913
 Rund um die Liebe — 1914
 Liebeszauber — 1916
 Последний вальс (Der letzte Walzer, 1920)
 Жемчуга Клеопатры (Die Perlen der Cleopatra, 1923)
 Музыка возвращается (Die Musik kommt, 1928; новая редакция: Ihr erster Walzer, 1950)
 Eine Frau, die weiß, was sie will — 1932
 Три вальса (Drei Walzer, 1935; здесь использована также музыка Иоганна Штрауса-сына и Иоганна Штрауса-отца)
 Божена (Bozena, 1952)

 Балеты 
 Коломбина (Colombine, 1904)
 Принцесса Трагантская (Die Prinzessin von Tragant, 1912)

 Музыка к кинофильмам 
 Дженни Линд (Jenny Lind, 1930)
 Дунайская песня любви (Danube Love Song, 1931, на экраны не вышел)
 Смеющийся лейтенант (The Smiling Lieutenant, 1932)
 Южанин (The Southerner, 1932)
 Один час с тобой (One Hour With You, 1932)
 Die Herren von Maxim — 1933
 Frühlingsstimmen — 1934
 Страна без музыки (Land Without Music, 1935)
 Загадать желание (Make a Wish, 1935)
 La ronde, 1950, по книге Шницлера
 Мадам де… (Madame de…, 1953)

 Литература 
 Владимирская А. Звездные часы оперетты/ — Л., 1975.
 Ярон Г. М. О любимом жанре. — М.: Искусство, 1960.
 Grun, Bernard''. Prince of Vienna: the Life, Times and Melodies of Oscar Straus. — London, 1955.

Ссылки 

 
 Мемориальный сайт Оскара Штрауса (немец.)
 List of Straus’s stage works, with information and links

Оперные композиторы
Похороненные в Бад-Ишле